Schrattenbach (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Schrattenbach (Dietmannsried), een plaats in de Duitse gemeente Dietmannsried